Мамалаево — название населённых пунктов:

Россия 
 Мамалаево — деревня в Сабинском районе Татарстана.
 Мамалаево — деревня в Вурнарском районе Чувашии.

См. также 
Мамолаево